Штольберг () может означать:

 Штольберги — княжеский род.

Фамилия 
 Штольберг, Бальтазар (1640—1684) — немецкий филолог.
 Штольберг, Кристиан Карл фон (1725—1764) — австрийский генерал.
 Штольберг, Клаус-Петер (1959) — немецкий дзюдоист.
 Штольберг, Отто Карл (1883—1948) — немецкий журналист и издатель.
  (1750—1819) — немецкий писатель, младший брат графа Христиана Ш.
  (1748—1821) — немецкий писатель, старший брат графа Фридриха Леопольда Ш.

Топоним 
 Штольберг — немецкий город в земле Саксония-Анхальт.
 Штольберг — немецкий город в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Другое 
 Штольберг — телесериал на канале ZDF, транслировавшийся с 2006 по 2009 год.

См. также

Примечания